William Carey (c.1500-1528) – cortigiano del re Enrico VIII d'Inghilterra
William Carey (1761-1834) – missionario inglese
William Carey (1916-2004) – attore statunitense
William P. Carey (1930) – businessman statunitense